Park City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Park City (Alabama)
 Park City (Colorado), Geisterstadt
 Park City (Georgia)
 Park City (Illinois)
 Park City (Kansas)
 Park City (Kentucky)
 Park City (Montana)
 Park City (Tennessee)
 Park City (Utah)